El acrónimo SMX puede significar:

 La bicicleta de nieve SMX.
 Abreviatura del antibiótico sulfametoxazol o su combinación trimetoprim-sulfametoxazol.
 El código IATA del Aeropuerto Público de Santa María.